Famille britannique (Esquire) qui quitte Londres en 1784 pour s'installer à Orbe en Suisse pour des questions liées à la botanique, naturalisée vaudoise en 1820.

Le nom de Davall est porté par plusieurs personnalités (par ordre chronologique) :

 Edmund Davall (1763-1798), botaniste britannique, qui laissa son nom à la fougère Davallia.
Edmond Davall (1793-1860), forestier et homme politique suisse.
 Albert Davall (1821-1892), forestier et botaniste suisse.
Emile Davall (1834-1896), officier et homme politique suisse.